Die Liste der denkmalgeschützten Objekte in Franking enthält die denkmalgeschützten, unbeweglichen Objekte der Gemeinde Franking im Bezirk Braunau am Inn.

Denkmäler

Ehemalige Denkmäler

Weblinks

Einzelnachweise 

Franking
!